Quattro Cascine ima više značenja:
 Quattro Cascine, Alessandria
 Quattro Cascine, Piacenza